Liste de personnages de la série de bande dessinée Peanuts.

Frieda 
Frieda est connue pour ses cheveux roux naturellement bouclés, dont elle est extrêmement fière.

Patty 
Patty était autrefois un personnage majeur dont le rôle a été réduit dans les années suivantes ; elle n'a jamais développé une personnalité distincte comme Lucy ou Sally. Elle est parfois confondue avec Peppermint Patty, un personnage au nom similaire apparu plus tard. Patty est apparue dans la première bande de Peanuts, avec Shermy et Charlie Brown, le .

Pig-Pen 
Pig-Pen est un ami du personnage principal Charlie Brown. Bien qu'aimable, c'est un jeune garçon qui est, sauf en de rares occasions, extrêmement sale et dégage un nuage permanent de poussière et d'insectes.

Shermy 
Shermy est un ami du personnage principal Charlie Brown.

Schroeder 
Schroeder se distingue par son talent prodigieux à jouer de son piano jouet, ainsi que par son amour de la musique classique et du compositeur Ludwig van Beethoven en particulier.

Violet Gray 
Violet Gray est apparu pour la première fois dans le comic strip du . Elle était à l'origine un personnage majeur avant d'être reléguée à l'arrière-plan. Violet est surtout connue pour être une snob qui aime se vanter et, avec Lucy et sa meilleure amie Patty, elle taquine et tourmente souvent Charlie Brown.

Références 

Liste de personnages de bande dessinée